Кубок Норвегії з футболу 2008 — 103-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул вчетверте здобув клуб Волеренга.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|1 липня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 липня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 липня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 липня 2008

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 липня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 липня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|30 липня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|6 серпня 2008

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 серпня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 серпня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 серпня 2008

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 вересня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 вересня 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Норвегії на soccerway 
 Кубок Норвегії на rsssf  

2008
Норвегія